O Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu de 2010 foi realizado em junho no ginásio da California State University, Los Angeles, Estados Unidos.

Na edição, Roger Gracie consagrou-se o primeiro tri-campeão na categoria absoluto.

Resultado por equipe

Ligações externas
Pagina oficial da IBJJF 

Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu